Lorentz Heinrich Fisker eller Lorents Henrik Fisker kan henvise til flere personer:

 Lorentz Heinrich Fisker (1720-1797) – dansk søofficer
 Lorentz Heinrich Fisker (1753-1819) – dansk søofficer